En Espagne, Aras est une ville et une commune dans la province de Navarre.
 En Turquie, Arménie, Haut-Karabagh, Azerbaïdjan et Iran, l'Aras est une rivière.
 L'Aras était aussi, dans l'Antiquité, la rivière passant à Persépolis.
 Yıldız Aras est une karatéka turque.
 Le shâdhavâr, licorne carnivore à corne musicale du folklore persan, est également appelé âras.